Дэ́вид Сэ́длер (; родился 5 февраля 1946 года в Йалдинге, Англия) — английский футболист. Наиболее известен по своим выступлениям за английский клуб «Манчестер Юнайтед», с которым в 1968 году выиграл Кубок европейских чемпионов.

Клубная карьера

Карьера в сборной 
Первый матч в составе сборной Англии Дэвид Сэдлер провёл 22 ноября 1967 года против сборной Северной Ирландии (2:0), а последний матч - 25 ноября 1970 года против сборной ГДР (3:1). В четырёх матчах, в которых принимал участие Сэдлер, сборная Англии одержала 3 победы и 1 раз сыграла вничью.

Матчи Сэдлера за сборную Англии 

Итого: 4 матча / 0 голов; 3 победы, 1 ничья.

Достижения 
 Манчестер Юнайтед
 Обладатель Молодёжного кубка Англии: 1964
 Чемпион Первого дивизиона Футбольной лиги (2): 1964/65, 1966/67
 Обладатель Кубка европейских чемпионов: 1968

Статистика выступлений

Примечания

Ссылки 
 Профиль футболиста на сайте MUFCInfo.com

Футболисты Англии
Игроки сборной Англии по футболу
Игроки ФК «Майами Торос»
Игроки ФК «Манчестер Юнайтед»
Игроки ФК «Престон Норт Энд»